USS Kitty Hawk ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos:

 fue un buque de carga y transporte de aviones que sirvió en la US Navy durante la Segunda Guerra Mundial; fue adquirido por la Armada de los Estados Unidos el 5 de junio de 1941, que lo dio de alta el 26 de noviembre. Tras ser dado de baja el 24 de enero de 1946, fue devuelto a sus antiguos propietarios, la empresa Seatrain Lines, Inc 
 fue un portaaviones, líder de su clase, que fue dado de alta en la Armada de los Estados Unidos el 19 de abril de 1961, fue dado de baja el 12 de mayo de 2009.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos